Schramseis ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Schramseis (* 1963), österreichische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Roman Schramseis (1906–1988), österreichischer Fußballspieler